Колмаково — название населённых пунктов в России:

 Колмаково — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Колмаково — село в Минусинском районе Красноярского края.
 Колмаково — село в Убинском районе Новосибирской области.
 Колмаково — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Колмаково — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Колмаково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Колмаково — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 

 Колмаково-Миасское